Натуральне число 1949
 1949 рік до нашої ери
 1949 рік нашої ери